Gronik (słow. Grúnik) – szczyt w Tatrach Wysokich
 Umarła Przełęcz (słow. Grúnik, Umrle sedlo, Umrlá) – przełęcz w Tatrach Zachodnich